Blandongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Blandongan, Pasuruan, by, 
 Blandongan, Brebes, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar